Rhône (rivier)
Rhône (departement)
Rhône (automerk)
Rhone (Franschhoek)